Horigheid, cijnsboeren die aan hun land verbonden waren.
 Serf (automerk)